Federico II, el Serio () (30 de noviembre de 1310 en Gotha - 18 de noviembre de 1349 en el Wartburg), Margrave de Meissen, hijo de Federico I de Meissen e Isabel de Lobdeburg-Arnshaugk.

Biografía 
En 1323 comenzó como heredero único bajo la tutela de su madre la sucesión de su difunto padre en el Margraviato de Meissen y Turingia. Después de llegar a la madurez en 1329, tuvo largos enfrentamientos con los vasallos y vecinos. Estos conflictos principalmente se suscitaron debido a la declaración de paz de Federico en 1338, que disminuyó drásticamente los derechos e influencia de los pequeños señores y los gobernantes locales, y que pretendía someter de los dos últimos grupos. En 1342, los nobles insatisfechos, cuyas preocupaciones fueron sus derechos y la independencia, se juntaron en Arnstadt (suroeste de Erfurt) contra Federico II, en lo que se conocería como la guerra del conde de Turingia. El conflicto duraría hasta 1346. Tras la muerte del emperador Luis IV, el partido bávaro intentó obligarle a que aceptara la corona alemana, sin embargo, desconfiaba de la inconstancia de sus votantes y rechazó esta extraña petición en favor de Carlos IV de Luxemburgo. Federico II se limitó a consolidar su gobierno y defenderse contra el peligro que procedía de Carlos IV. En una reunión de 1348 en Bautzen ambos reconocieron la situación de posesión existente en los estados.

Familia
Federico II se casó en mayo de 1323 en Núremberg con Matilde de Baviera, hija de Luis IV y tuvieron 9 hijos:
Isabel (22 de noviembre de 1329 - 21 de abril de 1375), se casó con Federico V de Núremberg.
Federico (n. y m. en 1330)
Federico III de Turingia
Baltasar (1336-1406)
Beatriz (1 de septiembre de 1339 - 15 de julio de 1399), monja en Weissenfels
Luis (25 de febrero de 1340 - 17 de febrero de 1382), (obispo de Bamberg)
Guillermo el Tuerto
Ana (7 de agosto de 1345 - 22 de marzo de 1363), monja en Seußlitz
Clara (n. 7 de agosto de 1345)

Antepasados

Referencias

Referencias

Enlaces externos

Véase también 
Anexo:Margraves de Meissen
Casa de Wettin

Margraves de Meissen (Casa de Wettin)
Landgraves de Turingia (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XIV
Nacidos en Gotha